Miejscowości w USA:
 Rosston – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Rosston – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Harper